Kimini peut désigner :
 Kimini, la commune du département de Niangoloko au Burkina Faso
 Kimini, la commune du département de Padéma au Burkina Faso

Homonymie de localités